Појам Валентинијан може да се односи на:

 Валентинијан I
 Валентинијан II, западноримски цар
 Валентинијан III, западноримски цар